Ки́борт (, лит. Kibartas) — группа литовских, белорусских и польских дворянских (шляхетских) родов. 

Происхождение фамилии восходит к древнему литвинскому собственному имени Киборт. Принадлежат к гербам Абданк, Ястржембец, Равич, Депут, Топор, Лосятынский.

 Киборт, Леонтий Леонтьевич — (11 февраля 1855 г. — после 1912 г.) — полковник, командир 113-го Старорусского пехотного полка.
 Киборт, Иосиф Станиславович — (30 ноября 1894—1937) российский революционер, видный деятель ВЧК-ОГПУ на Украине.

Примечания

Литература